Slovo Heraltický potok má více významů:

 Heraltický potok (přítok Opavy) – potok v okrese Opava
 Heraltický potok (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Opava